Rogberg är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Erik Johan Rogberg
 Carl Georg Rogberg
 Herman Rogberg
 Johan Rogberg (domprost), domprost i Växjö
 Johan Rogberg, adlad Bergencreutz, lagman se Johan Bergencreutz
 Martin Rogberg
 Samuel Rogberg

Svenska efternamn